Congreshal (Paramaribo) - Suriname
 Congress Hall - Philadelphia, Verenigde Staten